Podlaha může být:

 podlaha – spodní plocha uzavřených prostor
 plovoucí podlaha – krytina podlahy s akustickou izolací
 Zdvojená podlaha – pochozí plocha na konstrukci nad vlastní podlahou, dutina slouží pro umístění technického vybavení
 Podlaha (příjmení)

Externí odkazy